Townsend puede designar a:

Apellido 
 Andrés Townsend Ezcurra
 Anna Townsend (1845-1923), actriz de teatro estadounidense.
 Brian Townsend
 Charles Haskins Townsend 1859-1944, ornitólogo estadounidense.
 Devin Townsend
 Fitzhugh Townsend (1872-1906), deportista estadounidense que compitió en esgrima.
 Guillermo Cameron Townsend
 Henry Townsend
 James Townsend Mackay
 John Kirk Townsend 1809-1851, naturalista estadounidense.
 John Sealy Townsend 1868-1957, médico irlandés.
 Joseph Townsend (1739-1816), religioso, médico, geólogo británico.
 Lucy Townsend (1781-1847), abolicionista británica. 
 Philip Townsend,  fotógrafo británico.
 Prescott Townsend
 Raymond Townsend
 Stuart Townsend, actor irlandés.
 Taylor Townsend, (1996 -) tenista femenina de Estados Unidos.
 William Townsend Aiton

Autores de nombres científicos 
 Townsend - Charles Henry Tyler Townsend 
 C.O.Towns. - Charles Orvin Townsend 1863-1937.
 C.C.Towns. - Clifford Charles Townsend 1926-
 F.Towns. - Frederick Townsend 1822-1905.
 J.F.Towns. - John F. Townsend 1970-
 J.K.Towns. - John Kirk Townsend 1809-1851.
 Towns. - Joseph Townsend 1739-1816.
  R.A.Towns. - Roberta Ann Townsend 1954-

Topónimos 
 Monte Townsend

Otros 
 Taylor Townsend, personaje ficticio.
 Efecto Ramsauer–Townsend

Véase también 
 Town
 Townshend